Onoda bezeichnet:
 Onoda-shi, eine [kreisfreie] Stadt in der westjapanischen Präfektur Yamaguchi, durch Fusion mit der Stadt San’yō 2005 in der Stadt San’yō-Onoda aufgegangen
 Onoda-machi, siehe Onoda (Miyagi), eine ehemalige Stadt im Kreis Kami der nordjapanischen Präfektur Miyagi, 2003 in der Stadt Kami aufgegangen

Onoda ist der Familienname folgender Personen:
 Onoda Hirō (1922–2014), japanischer Offizier
 Masahito Onoda (* 1996), japanischer Fußballspieler